The X Factor o X Factor puede hacer referencia a:

 The X Factor (álbum) (1995), un disco de la banda de heavy metal Iron Maiden.
 X-Factor, una publicación de Marvel Comics.
 The X Factor, franquicia internacional dedicada a la búsqueda de talentos musicales, y con este formato a:
 The X Factor (Australia), versión de dicha franquicia en Australia.
 The X Factor (Estados Unidos), versión de dicha franquicia en Estados Unidos.
 X Factor (Italia), versión de dicha franquicia en Italia.
 The X Factor (Reino Unido), versión de dicha franquicia en Reino Unido.
 Factor X, versiones en español.